Brian Gartland (Dublin, 4 november 1986) is een Iers voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt.

Clubstatistieken 

Iers voetballer